Battleground es un término en inglés que puede referirse a las siguientes acepciones:

Música
 Battleground, álbum de The Wanted

Videojuegos
 Battleground: Bulge-Ardennes]
 Battleground 2: Gettysburg

Localidades
 Battleground (Alabama)

Otros
 Nombre original de la película Fuego en la nieve